El término Graceland puede referirse a:

 Graceland es la mansión donde vivió Elvis Presley. 
 Graceland, álbum de Paul Simon
 Graceland, serie estadounidense de 2013.